Зерабад () — горное поселение в Таджикистане.

Расположен на северном склоне Зеравшанского хребта вдоль реки Зеравшан, напротив посёлка Дар-Дар (через реку), в трёх километрах от автодороги Душанбе-Самарканд-Ташкент. По восточной окраине протекает одноимённая река.

Входит в Дар-Дарскую сельскую общину () Айнинского района Согдийской области.

Подвержен частым чрезвычайным ситуациям, таким как оползни, снегопады и морозы.

В этом селе жил поэт XVIII-XIX веков Мазмуни Зарободи.

Примечания 

Населённые пункты Айнинского района